O nome Charles Spencer-Churchill pode se referir a:

 Charles Spencer-Churchill, 9.º Duque de Marlborough (1871-1934) 
 Jamie Spencer-Churchill, Marquês de Blandford, filho do 11.º Duque de Marlborough

Veja também
 Charles Spencer

Desambiguação